(ordre alphabétique)

 Bertram Bowyer, Lord Denham (1927-2021), homme politique britannique ;
 Clint Bowyer (1979 -), pilote américain ;
 George Bowyer ( ; 1811-1883), avocat et homme politique britannique ;
 Ian Bowyer (1951 -), footballeur anglais ;
 Lee Bowyer (1977 -), footballeur anglais ;
 Robert Bowyer (1758 - 1834), peintre britannique.
 William Bowyer (1699-1777), typographe et imprimeur britannique.

Patronyme anglais